каукі (також хакару) — мова, споріднена з Аймара (мова)
 Гайя Каукі — мальтійська співачка.